Box je na programu letních olympijských her již od roku 1904. Počet váhových kategorií se poměrně často měnil, nejméně kategorií – 5 – bylo na programu v roce 1908, v letech 1984 až 2000 byl na programu rekordní počet 12 váhových kategorií. V roce 2012 na olympiádě v Londýně je na programu 10 mužských váhových kategorii. V Londýně také poprvé na olympiádě boxovaly ženy, a to ve třech váhových kategoriích.

Přehled soutěží 
• – oficiální soutěž.

Poznámky

Československá a česká stopa v boxu

Medailové pořadí zemí

Externí odkazy 
 

 
Sporty na letních olympijských hrách